Mario Gosselin ist der Name folgender Personen:

* Mario Gosselin (Eishockeyspieler) (* 1963), kanadischer Eishockeytorwart
 Mario Gosselin (Rennfahrer) (* 1971), kanadischer Automobilrennfahrer